D79 peut faire référence à plusieurs navires :
 , un destroyer de la classe River de la Royal Australian Navy ;
 , un destroyer de la classe River de la Marine royale canadienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres